La regione del Logone Orientale è una regione del Ciad che prende il nome dal fiume Logone. Il capoluogo è Doba.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 6 dipartimenti:

Note